HEAT (High-explosive anti-tank) — английская аббревиатура, обозначающая кумулятивные боеприпасы.
 H.E.A.T — шведская рок-группа.
 HEAT-1X — одноступенчатая датская ракета-носитель.
 Heat (1972), или «Жара» — комедийная мелодрама, продюсером которой выступил Энди Уорхол (США, 1972).
 Heat, или «Схватка» — криминальная драма Майкла Манна (США, 1995).
 Heat, или «Гнев» — остросюжетный боевик Дика Ричардса и Джерри Джеймсона (США, 1986).
 Heat, или «Шальная карта» — боевик Саймона Уэста с Джейсоном Стейтемом, ремейк фильма 1986 года (США, 2015).
 The Heat, или «Копы в юбках» — комедия с Сандрой Буллок (США, 2013).

См. также 
 Miami Heat — баскетбольный клуб из Майами.
 Heat Shield Rock («Камень теплового щита») — железно-никелевый метеорит, найденный на Марсе в 2005 году.
 Heat EP: All Pain Is Beat — мини-альбом норвежской aggrotech-группы Combichrist (2009).
 Evil Heat — седьмой студийный альбом шотландской рок-группы Primal Scream (2002).
 Hot Hot Heat — канадская инди-рок-группа.
 Жара (значения)